Worlitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rudolf Worlitzsch (1895–1980), deutscher Mathematiker und Physiker
 Valentino Worlitzsch (* 1989), deutscher Cellist, Pianist und Dirigent
 Volker Worlitzsch, deutscher Violinist und Konzertmeister der NDR Radiophilharmonie in Hannover